Martigny – miasto w Szwajcarii, w kantonie Valais
 Martigny – stacja kolejowa w tym mieście
 Martigny – dystrykt w Szwajcarii, w kantonie Valais
 Martigny – miasto we Francji, w regionie Górna Normandia
 Martigny – miasto we Francji, w regionie Dolna Normandia
 Martigny – miasto we Francji, w regionie Pikardia
 Martigny-Courpierre – miasto we Francji, w regionie Pikardia
 Martigny-le-Comte – miasto we Francji, w regionie Burgundia
 Martigny-les-Bains – miasto we Francji, w regionie Lotaryngia
 Martigny-les-Gerbonvaux – miasto we Francji, w regionie Lotaryngia
 Martigny-sur-l’Ante – miasto we Francji, w regionie Dolna Normandia